Храморт ()/Пирлар () — село в Нагорном Карабахе.  Согласно административно-территориальному делению НКР, расположено в Аскеранском районе НКР. Согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Ходжалинском районе Азербайджана. Находится на международно признанной территории Азербайджана, фактически контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР). Село сильно пострадало в результате Карабахского конфликта.

История 

До распада СССР Храморт располагался в Степанакертском районе НКАО недалеко от административной ганицы с Агдамским районом Азербайджанской ССР. 

1 января 1992 года азербайджанские силы из состава Агдамского батальона под командованием Якуба Рзаева в сопровождении шести танков и четырёх БТР атаковали Храморт. В этот день, по данным директора средней школы села Армо Мкртчяна, было сожжено 40 домов и убиты 12 жителей преклонного возраста. Буквально на следующий день село было отбито армянами, однако в конце января вновь занято азербайджанцами. Оборонявшие село армяне, вместе с большей частью жителей отошли в горы. После занятия поселения азербайджанцами село подверглось разграблению, а имущество было вывезено на машинах, чему свидетелем была независимый наблюдатель А.Чечина. Ночью подошедшие армянские отряды снова заняли эти села. Храморт был разорен и подожжен при отступлении членами формирований Азербайджана. Согласно докладу правозащитного центра «Мемориал» в селе было обнаружено 6 изуродованных трупов стариков (мужчин и женщин) — жителей Храморта, которые не успели или не захотели бежать из села. С начала февраля 1992 по июль 1993, полтора года, село было под контролем азербайджанцев. В июле 1993 года в ходе наступления армян на Агдам, село Храморт перешло под контроль войск непризнанной НКР.

В настоящее время село восстанавливается за счет властей НКР и армянской диаспоры. Постепенно в село возвращаются беженцы, строятся новые дома, восстановлена школа и детский сад.

В 2009 году в селе был снят первый в истории художественный фильм Нагорно-Карабахской республики «Дом, который стрелял».

Примечания 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики